Ligné kan syfta på:
 Ligné, Charente
 Ligné, Loire-Atlantique